Hees (niederdeutsch „Buschwald, Gestrüpp“) steht für:

 Heesbach, ein Nebenfluss der Littfe im Rothaargebirge
 Hees (Kreuztal), Gemarkung der Stadt Kreuztal am Heesbach mit drei Stadtteilen
 Hees (Xanten), ein bewaldeter Höhenzug bei Xanten
 ein Dorf in der belgischen Provinz Limburg, Ortsteil der Stadt Bilzen
 Hees (Weeze), Bauerschaft der Einheitsgemeinde Weeze im Kreis Kleve
 von der Hees, westfälisches Adelsgeschlecht, siehe Schloss Junkernhees
 Hees (Nijmegen), Dorf und späterer Stadtteil von Nijmegen in der niederländischen Provinz Gelderland

Hees ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Gertraude van Hees (* 1931), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Christopher Hees, Tontechniker
 Dominik Hees (* 1989), deutscher Schauspieler und Musicaldarsteller
 Gebhard Hees (1926–2009), deutscher Bauingenieur und Professor für Baustatik
 George Hees (1910–1996), kanadischer Politiker der Progressiv-konservativen Partei (PC)
 Gustav Adolf van Hees (1862–1927), deutscher Zeichner und Maler
 Jan Willem Hees (1913–1989), niederländischer Schauspieler
 Susanna Sophia Antoinetta van Hees (1776 – 1863), Schulgründerin und Philanthropin
 Ulle Hees (1941–2012), deutsche Bildhauerin und bildende Künstlerin
 Walther van Hees (1885–1962), rheinischer Familienforscher

Siehe auch:

 Haes
 HES
 Hess
 Heß